Обыкновенная птичья пиявка (Theromyzon tessulatum) — вид семейства плоских пиявок (Glossiphoniidae).

Описание 
Птичья клепсина обыкновенная — средних размеров (до 4 см) клепсина. По сравнению с другими видами клепсин её тело менее уплощено и довольно вытянуто. Окраска очень изменчива — от светло-бежевой с линзообразными пятнами до тёмно-коричневой. Обычно видны ряды небольших тёмных бугорков. Глаз 4.

Образ жизни 
Птичья клепсина обыкновенная обитает в пресных водоёмах — крупных реках и стоячих водоёмах.
Питается кровью птиц, присасываясь к слизистой оболочке внутренней стороны ротовой полости; чаще всего находится в клювах водоплавающих птиц.

См. также 
 Шестиглазая клепсина уплощённая
 Белая клепсина разнопоясковая
 Двуглазая клепсина пластинконосная
 Полуклепсина окаймлённая
 Плоские пиявки или клепсины

Литература 
Е. И. Лукин. Пиявки пресных и солоноватых водоёмов СССР. Москва, 1977.

Примечания 

Плоские пиявки
Животные, описанные в 1774 году